

Medicina 
 Aorta – la più grande e importante arteria del corpo umano

Musica 
 Aorta – un gruppo musicale statunitense
 Aorta – album degli Aorta del 1969